Pölliberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Pölliberg, öfter aber Lethkogel, 608 m hoher Hügel in den Lavanttaler Alpen, Steiermark
 Pölliberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark